Main Course () — тринадцатый студийный альбом британской группы Bee Gees, вышедший летом 1975 года. Музыканты продолжили сотрудничество с лейблом RSO Records, продюсером, как и в прошлый раз, выступил Ариф Мардин. Это первая пластинка коллектива, на которой присутствуют песни в стиле диско — это направление предопределит жанровую составляющую группы на всю вторую половину 1970-х годов.

Об альбоме 
Перебравшись в США, братья приступили к записи в нью-йоркской студии Atlantic Records и в студии Criteria, расположенной в Майами, при этом общее звучание сместилось в сторону более танцевальных ритмов. Сведение осуществил инженер Карл Ричардсон, большое влияние на мелодии оказало раннее диско в карибском стиле, во многих композициях отчётливо слышен фальцет Барри Гибба, впоследствии принёсший группе большую популярность. Дизайн обложки разработал американский художник Дрю Стразен.

Если сравнивать альбом с предыдущими релизами Bee Gees, звук получился более технологичным, задействованы современные синтезаторы, во многих песнях чувствуется мощная линия баса (Блю Уивер создаёт этот эффект на клавишах, в то время как Морис Гибб — на бас-гитаре).

В американском чарте Billboard альбом поднялся до 14-й позиции. Три выпущенные отдельно сингла добились большего успеха: «» — 12-е место, «» — 7-е, «» — 1-е. Песня «» позже стала хитом в исполнении Оливии Ньютон-Джон.

В 1977 году пластинка была выпущена в СССР фирмой «Мелодия» под названием «Вокально-инструментальный ансамбль „Би Джиз“», и по опросу, проводившемуся газетой «Московский комсомолец», в итоговом хит-параде «Звуковая дорожка» 1978 года она заняла шестое место в номинации «Лучшие диски», набрав 317 читательских голосов, а песня «Певчая птица» была включена «Мелодией» в двойной сборник зарубежной эстрады «Радуга», вышедший в Советском Союзе в начале 1980 года.

Список композиций

Участники записи 
Приведены по сведениям базы данных Discogs.

Bee Gees
 Барри Гибб — ведущий и бэк-вокал, ритм-гитара
 Робин Гибб — ведущий и бэк-вокал
 Морис Гибб — бас-гитара, соло- и ритм-гитары, бэк-вокал

Bee Gees Band
  — соло-гитара, слайд-гитара
  — ударные, перкуссия
 Блю Уивер — синтезатор, фортепиано, клавишные, вибрафон

Дополнительный персонал
  — тенор-саксофон
  — губная гармоника
 Рэй Барретто — конга
  — дирижёр струнной секции
 Ариф Мардин — оркестровая аранжировка

Технический персонал
 Ариф Мардин — музыкальный продюсер
 Карл Ричардсон — звукорежиссёр, сведе́ние
 Лью Хан — звукорежиссёр, сведе́ние
 Джордж Пирос — 
  — A&R-менеджер
 Ахмет Эртегюн — A&R-менеджер
  — фотограф

Позиции в хит-парадах и сертификации 
Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Литература 
Профильная:
 

Общая:
 

Альбомы Bee Gees
Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином
Альбомы фанк-рока
Альбомы RSO Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»